Нийсо-Дагестан (Равенство) — советская и российская республиканская общественно-политическая газета на чеченском и русском языках, издающаяся в Дагестане.

Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Дагестане, а также публикует материалы по истории и культуре чеченцев.

Выходит 1 раз в неделю по четвергам. Тираж — около 3000 экземпляров.

Газета издаётся со 2 августа 1990 года. Первоначально называлась «Халкъан аз» (Голос народа). Современное название — с 2001 года. Первым главным редактором был Зайнады Джабраилович Аблиев.

Состав редакции:
 Умар Якиев — главный редактор,
 Салвади Баймурадов — заместитель главного редактора,
 Айна Бибулатова — ответственный секретарь,
 Руми Султаханова — редактор отдела «История и культура»,
 Седа Якиева — корреспондент,
 Мовсар Баймурадов — корреспондент,
 Халид Зайнулабидов — корреспондент,
 Ильмудин Соипов — корреспондент.

Примечания

Литература 
 

Газеты на чеченском языке
Газеты на русском языке
Газеты Дагестана